Хайло — отверстие (отверстия) в топочной камере печи или выход из перетрубья русской печи, через которое дым проходит в дымоход.

Фамилия 
 Хайло, Василий Александрович (1924—1953) — Герой Советского Союза (1943), старший лейтенант.

См. также 
 Кайло
 Хайлов — фамилия.
 Хейло (значения)
 Хайлово — деревня в Псковском районе Псковской области.